Yellow Submarine (album) – album zespołu The Beatles w 1969
 Yellow Submarine (singel) – piosenka zespołu The Beatles
 Żółta łódź podwodna – film animowany z 1968, oparty na muzyce grupy The Beatles
 Yellow Submarine Songtrack – album wydany przez zespół The Beatles w 1999